Entwicklung steht für:

 Entwicklung (Fotografie), chemische Verstärkung des nach der Belichtung unsichtbaren Bildes
 körperliche und psychische Entwicklung im Zuge des individuellen Lebens, siehe Entwicklungsbiologie
 zeitlich überdauernde, aufeinander aufbauende Veränderungen im Erleben und Verhalten des Menschen, siehe Entwicklungspsychologie
 Angleichung der Wirtschaftsleistung der Entwicklungsländer und der Industrieländer, siehe Entwicklungstheorie
 Produktentwicklung, als Kurzform: Aufbau einer Produktion
 Raumentwicklung, siehe Raumordnung

Siehe auch: